Nargis puede referirse a:

 Nargis, comuna francesa en Loiret.
 Ciclón Nargis, desarrollado entre abril y mayo de 2008.
 Nargis Dutt, actriz india.